Die Premijer Liga 2014/15, nach einem Sponsorenabkommen offiziell BH Telecom Premijer Liga genannt, war die 15. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 2. August 2014 und endete am 30. Mai 2015.

Titelverteidiger war der HŠK Zrinjski Mostar. Neu aufgestiegen waren die Mannschaften FK Sloboda Tuzla und FK Drina Zvornik.

Meister wurde der FK Sarajevo.

Modus 
In der Saison 2014/15 traten wie in vergangenen Jahren sechzehn Klubs in insgesamt 30 Runden gegeneinander an. Jedes Team spielte hierbei einmal zu Hause und einmal auswärts gegen jedes der fünfzehn anderen Teams. In der Premijer Liga spielten die insgesamt sechzehn Teams um vier internationale Startplätze, einen Champions-League-Platz, sowie zwei Europa-League-Plätze über die Platzierung und einen für den Pokalsieger. Darüber hinaus mussten die zwei Letztplatzierten in die zweithöchste Liga, die Erste Liga (FBiH oder RS), absteigen.

Abschlusstabelle 
Tabellenführer

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com

2014
Fußballsaison 2014/15